Proyecto X puede hacer referencia a:

 una controversia que involucró a la Gendarmería Nacional Argentina;
 una película de 1987;
 una película de 2012.